

Sciences et techniques

Biologie 
 Le Rat d'or (Muscardinus avellanarius) est un petit rongeur de la famille des Gliridae.

Culture et société

Édition 
 Les Éditions du Rat d'Or sont une maison d'édition.
 Le rat d'or est le numéro 60 de la revue naturaliste La Hulotte, consacré au Muscardin (Muscardinus avellanarius).

Littérature et bande dessinée 
 Rat d'Or est le monstre numéro 56 du manga Yu-Gi-Oh! Zexal.